Hartshorne ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hartshorne (1897–2000), US-amerikanischer Philosoph
 Edward Hartshorne (1912–1946), Universitätskontrolloffizier in der US-amerikanischen Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg
 John Hartshorne (* 1957), britischer Autorennfahrer
 Richard Hartshorne (1899–1992), US-amerikanischer Geograph
 Robin Hartshorne (* 1938), US-amerikanischer Mathematiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Hartshorne (Oklahoma)

in England:
 Hartshorne (Derbyshire)

Insel in der Antarktis:
 Hartshorne Island im Palmer-Arachipel